Three Star Club é um clube de futebol nepalês, situado na cidade de Lalitpur e fundado em 1954.

História 
O clube é um dos mais tradicionais do país, tendo 4 títulos nacionais de 1997, 1998, 2004 e 2013. Suas cores são o branco e azul e manda suas partidas no Dasarath Rangasala Stadium.

Elenco atual

Ligações externas
 Three Star Club em ogol.com.br

Clubes de futebol do Nepal
Clubes de futebol fundados em 1954